Barbeta o mentó, part de la mandíbula humana 
 Barbeta o salsifí (Tragopogon porrifolius), planta silvestre i conreada de la família Asteraceae 
 Barbeta (parapet), tros de parapet ordinàriament col·locat en els angles d'un bastió destinat al tir de l'artilleria al descobert
 Barbeta àlies del bandoler Pere Barba.